Ortiz puede referirse a:

Geografía

En Argentina 
 Villa Ortiz, localidad del Partido de Alberti, Provincia de Buenos Aires;
 Presidente Ortiz , localidad del Departamento Escalante, Provincia del Chubut;

En España 
 río Ortiz, afluente del río Piedra, en la comarca de Calatayud, provincia de Zaragoza;

En Venezuela 
 Municipio Ortiz, uno de los 15 municipios del Estado Guárico;
 Ortiz (Guárico), capital del municipio del mismo nombre, en el noroeste del Estado Guárico;

Apellido 
 Ortiz, apellido de origen español;
Se pretende que un caballero del apellido Ortiz, caudillo o capitán general de una provincia, de quien proceden los Ortiz del Valle de Carriedo (Cantabria, España) y de Espinosa de los Monteros (Burgos, España), por estar en continua observación de las fronteras del Norte, y por eso puso el lucero en sus armas. Estas son: en campo de oro, una estrella de azur. Bordura de plata con ocho rosas de gules y una segunda bordura componada de gules y plata.

Personajes 
 Diego Ortiz (c.1510-c.1570), compositor, violagambista y teórico musical español;
 Josefa Ortiz de Domínguez (1768-1829), heroína de la independencia de México;
 Roberto M. Ortiz (1886-1942), Presidente de la República Argentina (1938–1942);
 Dardo Ortiz (1915-1990), político y ministro uruguayo;
 Antonio Ortiz Ramírez (1907-1996), anarquista español.
 Roberto Ortiz "El fotógrafo" (1943-), torero mexicano originario de Monterrey, N.L. México;
 Willington Ortiz (1952-), futbolista y político colombiano;
 Letizia Ortiz (1972-), actual reina de España, esposa de Felipe VI de Borbón.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Andrés Ortiz
 Antonio Ortiz
 Darío Ortiz
 David Ortiz
 Enrique Ortiz
</td> Fernando Ortiz
 Francisco Ortiz
 Guillermo Ortiz
 José Ortiz
 Jorge Ortiz
 Juan Ortiz
 Manuel Ortiz
 Miguel Ortiz
 Óscar Ortiz
|}